Kecamatan Purwosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Purwosari (distrikt i Indonesien, lat -7,76, long 112,71), Jawa Timur, 
 Kecamatan Purwosari (distrikt i Indonesien, lat -7,63, long 112,12), Jawa Timur, 
 Kecamatan Purwosari (distrikt i Indonesien, lat -7,22, long 111,67), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar